Rusina concolor är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1965. Rusina concolor ingår i släktet Rusina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
concolor